Milena – nome proprio femminile
Milena – comune italiano nella provincia di Caltanissetta
Milena – cantante italiana attiva negli anni sessanta e settanta

Altri progetti